Yaba peut désigner :

 Yaba, le chef-lieu du département homonyme au Burkina Faso.
 Yaba, le département de la province du Nayala dont Yaba et le chef-lieu.
 Yaba est le nom de l'épouse du roi d'Assyrie et de Babylone Salmanazar V.
 Yaba, une méthamphétamine très répandue en Asie.